Йордан Йорданов може да се отнася за:
 Йордан Йорданов (1888 – 1969) – български архитект;
 Йордан Йорданов (1938 – 2022) – български учен, член-кореспондент на БАН (2004);
 Йордан Йорданов – почетен консул на Унгария в България;
 Йордан Йорданов – български учен, математик;
 Йордан Йорданов – български цигулар;
 Йордан Йорданов (1940 – 2009) – български фотограф-художник;
 Йордан Йорданов – Пиката (р. 1951) – български футболист;
 Йордан Йорданов – български режисьор;
 Йордан Йорданов – български толстоист;
 Йордан Йорданов – български политик и икономист, кмет на Добрич след 2015 г.